Euthynnus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Lütken in Jordan och Gilbert, 1883. Euthynnus ingår i familjen makrillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Makrillfiskar
Euthynnus